ISO 7092 er en ISO standard for en planskive.

En planskive ISO 7092 er en af de mest brugte skiver indenfor befæstelse området.

Kilde 
 http://bolte.dk/planskiver-iso-7092/

7092